Die Virginia Slims of New England 1988 waren ein Tennisturnier der Damen in Worcester. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 31. Oktober bis 6. November 1988 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Worcester (Massachusetts)